«Western Stars» (Западные звёзды) — 19-й студийный альбом американского рок-певца Брюса Спрингстина, выпущенный 14 июня 2019 года и записанный на лейбле Columbia Records. Продюсером диска стал Рон Эниелло, который работал с Брюсом и над прошлыми двумя его дисками: Wrecking Ball (2012) и High Hopes (2014). Новый альбом стал первым за 7 лет диском с полностью новым оригинальным материалом песен (то есть после Wrecking Ball). Диск сразу возглавил  британский чарт UK Albums Chart (в 11-й раз).

История 
В апреле 2019 года Спрингстин заявил, что на альбом оказала влияние «поп-музыка Южной Калифорнии» 1970-х годов, в том числе такие музыканты, как Глен Кэмпбелл и Берт Бакарак. Объявив об альбоме в апреле 2019 года, он назвал его «возвращением к моим сольным записям с участием широких, кинематографических оркестровых аранжировок», а в пресс-релизе он охарактеризовал его как «ряд американских тем, о шоссе и пустыне, об изоляции и сообществе, про постоянство дома и надежды».

Лид-сингл «Hello Sunshine» вышел 26 апреля вместе с видеоклипом, а второй сингл «There Goes My Miracle» был издан 17 мая 2019 года. Третий сингл «Tucson Train» вышел 30 мая 2019 года вместе с видеоклипом (режиссёр Thom Zimny).

Отзывы 
Western Stars получил положительные отзывы музыкальных критиков. На сайте Metacritic его суммарный рейтинг составил 84 из 100 на основании 28 рецензий. Пэт Карти из Hot Press назвал альбом «душераздирающей, но в то же время жизнеутверждающей записью — элегантной и тёплой; хитрость, которую могут совершить немногие, если таковые имеются».

Коммерческий успех 
Western Stars дебютировал на втором месте американского хит-парада Billboard 200 (уступив лидерство диску Madame X певицы Мадонны) с тиражом 66000 альбомных эквивалентных единиц, включая 62000 чистых продаж. Это 20-й альбом Спрингстина, попавший в лучшую десятку top 10

Список композиций

Чарты

Альбом

Сертификация

Примечания

Ссылки 

Альбомы США
Альбомы Брюса Спрингстина